Citlaltépetl kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pico de Orizaba, berg, Veracruz, La Perla, 
 Citlaltépetl (kommun), Veracruz, 
 Citlaltépetl, Álamo Temapache, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar